Un métro de capacité intermédiaire (anglais : medium-capacity rail system ou light metro) est un type de transport ferroviaire urbain dont la capacité se situe entre celle du métro de grande capacité et celle du métro léger.

Les métros de capacité intermédiaire se trouvent le plus souvent dans les agglomérations moyennes ou dans les zones périurbaines, là où le trafic attendu ne justifierait pas un métro à forte capacité. Leur infrastructure est souvent plus légère, avec des trains et des stations plus faiblement dimensionnés ainsi qu'un recours fréquent au passage en viaduc. Cependant, et contrairement aux métros légers qui peuvent circuler sur la voirie comme des tramways, les métros de capacité intermédiaire sont isolés de la voirie et possèdent des infrastructures réservées.

Métro